Гней Азіній (*Gneus Asinius, прибл. 100 до н. е. —після 76 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки.

Життєпис 
Походив з роду Азініїв. Син Герія Азінія, претора племені марруцинів у 90 році до н. е. Після завершення Союзницької війни отримав римське громадянство, ставши першим в своєму роду громадянином Риму. При блимзно в середині 80-х років до н. е. перебирається до Риму. Про подальшу долю немає відомостей.

Родина 
 Гай Азіній Полліон
 Гней Азіній Марруцин

Джерела 
 Гней Азіній

Азінії